Rottner ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Rottner (* 1967), französischer Politiker
 Stefan Rottner (* 1958), deutscher Koch
 Valentin Rottner (* 1988), deutscher Koch